James Matthews (1819–1898) – szkocki architekt
 James Duncan Matthews (1850–1890) – szkocki zoolog
 James Robert Matthews (1889–1978) – szkocki botanik
 James Matthews (ur. 1929) – południowoafrykański pisarz
 James Matthews (ur. 1975) – brytyjski kierowca wyścigowy

Zobacz też 
 James Mathews
 Jimmy Matthews